

Codici 
 ngt – codice ISO 639-3 della lingua geq

Lingua
 NGT – lingua dei segni nederlandese o olandese parlata nelle comunità sorda in Paesi Bassi e nei Paesi di lingua olandese